Het WTA-tennistoernooi van Bari (officieel Open delle Puglie) van 2022 vond plaats van 5 tot en met 11 september 2022 in de Italiaanse stad Bari. Het was de eerste editie van het toer­nooi. Er werd gespeeld op gravel­banen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Hongaarse Panna Udvardy bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door de latere winnares.

De ongeplaatste Julia Grabher uit Oostenrijk won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de Italiaanse kwalificante Nuria Brancaccio in twee sets. Grabher wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 15.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Maryna Zanevska was het vierde reekshoofd – tijdens haar eerste­ronde­partij moest zij de strijd staken omdat zij ziek was.

De Nederlandse Eva Vedder had zich via het kwalificatie­toernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar versloeg zij onder meer de als tweede geplaatste Montenegrijnse Danka Kovinić; Vedder bereikte voorts de kwartfinale, waar zij verloor van de Italiaanse wildcard-speelster Matilde Paoletti.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het ongeplaatste duo Elisabetta Cocciaretto en Olga Danilović won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Andrea Gámiz en Eva Vedder in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Servische Danilović had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Italiaanse Cocciaretto geen.

Er waren twee Nederlandse deelneemsters. Eva Vedder bereikte de finale (zie boven). Isabelle Haverlag speelde samen met de Roemeense Alexandra Cadanțu-Ignatik – zij verloren meteen hun openings­partij.

Bij het dubbelspel deden geen Belgische dames mee.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Bari 2022
Bari